Sprengarbeit bezeichnet:
 allgemein die Ausführung von Sprengungen,  
 die Ausführung von Sprengungen im Bergbau, siehe Schießen (Bergbau)
 eine Technik bei der Goldstickerei

Siehe auch:
 Sprengen (Begriffsklärung)
 Sprengung (Begriffsklärung)